

Patronymes 
 Dagfinn Bakke (1933-2019), artiste peintre et illustrateur et dessinateur de presse norvégien.
 Eirik Bakke (1977-), footballeur norvégien, international norvégien.
 Morten Bakke (1968-), footballeur norvégien, international norvégien.

Homonymie de patronyme